Produžni kabel:

produžni kabel, kabel s utičnicama

Produžni kabel (glazbeni sastav)

Produžni kabel, pjesma sinjskog sastava Darkvuda